Albertina heißen

Institutionen:
 Albertus-Universität Königsberg (Preußen, bis 1945)
 Albertina (Brüssel), die Nationalbibliothek Belgiens
 Albertina (Wien), ein Museum in Wien
 Bibliotheca Albertina, die Universitätsbibliothek Leipzig
 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau vor dem Jahr 1820
 Accademia Albertina, Turin

Ortschaften:
 Albertina (Minas Gerais), eine kleine Stadt im Bundesstaat Minas Gerais in Brasilien

Weiblicher Personen:
 siehe Albertine

Sonstiges:
 Albertina (Schriftart), eine Schriftart
 Corps Albertina, Neugründung (1950) des Corps Baltia Königsberg, des Corps Hansea Königsberg und des Corps Littuania in Hamburg, benannt nach der Albertus-Universität
 Studentenverein Albertina, Regensburger Vorgängerverein der K.St.V. Albertia München
 Katholische Akademische Ferialverbindung Albertia Köln, eine Studentenverbindung in Köln

Siehe auch:
 Albertin
 Alberta (Begriffsklärung)